

Примечания

Ссылки 
 Who Wants to Be a Millionaire? (формат)

Списки:Телевидение
Телевизионные игры